Curepipe Starlight Sports Club é um clube de futebol da Maurícia. Foi fundado em 2001 e tem sua sede o mesmo nome do clube Curepipe. Disputa a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Maurícia
Clubes de futebol fundados em 2001